Ураим () — река в России, протекает по Нязепетровскому району Челябинской области. Устье реки находится на 788 км реки Уфа по правому берегу (ниже Нязепетровского водохранилища и устья реки Нязя). Длина реки составляет 74 км, площадь водосборного бассейна — 468 км². Общее направление течения — с юга на север.

Недалеко от устья перекинут мост железнодорожной ветки Михайловский завод — Бакал. У устья на правом берегу расположена железнодорожная станция Нязепетровская.

Населённые пункты на реке: Бозово, Котово, Постникова, Ураим, Нязепетровск.

По названию реки получил своё имя ураимский разрез башкирского яруса Урала, расположенный на территориях Челябинской и Оренбургской областей и характеризующемуся грубообмолочной терригенно-карбонатной структурой.

При планировании начала разработки Суроямского месторождения, в бассейне реки Ураим предусматривается создать промышленную Ураимскую площадку для размещения объектов ГОК, в частности обогатительной фабрики и хвостохранилища.

Притоки 
Притоки от устья к истоку.

 Ергалаш (Ергаляш) (лв) — закарстованная река с суходолом (поверхностное течение по руслу исчезает в межень на протяжении 1,77 км)
 Рыга (лв)
 Малая Бакуева (пр)
 Сухой Лог (лв)
 Исакова (пр)
 Бакуева (лв)
 Комова (лв)
 Багарда (пр)
 Тарышла (лв)
 Куткура (лв)
 Богоряк (лв)
 Кугаш (лв)
 Береснёвка (лв)

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Примечания 

Притоки Уфы
Реки Нязепетровского района